Ян Хо́кан Стра́ндлунд (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион Европы () и четырёхкратный , трёхкратный , чемпион .

Как тренер женской сборной Швеции, участвовал в двух зимних Олимпийских играх (, ).

В 1996 введён в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : золото (1984, 1987, 1991, 1996).
 : золото (1984).
 : золото (1987, 1989, 1990).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Strandlund, Jan»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции